Rosa 'Marjorie Fair' — сорт роз, относится к классу Шрабы.

Регистрационное название: 'HARhero'.

Биологическое описание 
Куст плотный, высотой 100—150 см, шириной 90 см.

Листва мелкая, полуглянцевая, светло-зелёная.

Цветки в многоцветковых соцветиях, красные с белым центром, без аромата или со слабым ароматом. По другим данным аромат сильный.

Цветение непрерывное.

Диплоид.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 5b (−23.3 °C… −26.1 °C) до более тёплых.

Болезни и вредители 

Устойчивость к болезням высокая, к концу сезона может пострадать от мучнистой росы.

Происхождение 

По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Rosa 'Marjorie Fair' на сайте HelpMeFind.com — описание сорта и фотографии

Marjorie Fair